Wildenreuth ist der Ortsname von

 Wildenreuth (Erbendorf), Ortsteil der Stadt Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth, Bayern mit Schloss Wildenreuth
 Wildenreuth (Mauern), Ortsteil der Gemeinde Mauern, Landkreis Freising, Bayern
 Wildenreuth (Weidenberg), Ortsteil des Marktes Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern